Oro može značiti:
Oro (ples), makedonsko narodno kolo.
Oro (jezik), jezik plemena Oron s Cross Rivera u Nigeriji.
oro (piće), vrsta peruanskog napitka.
Oro (pjesma), pjesma Jelene Tomašević